Кубок Італії з футболу 1989—1990 — 43-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 23 серпня 1989 року, а завершився 25 квітня 1990 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Ювентус» виграв у «Мілана» і ввосьме завоював Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 серпня 1989

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 серпня 1989

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>31 січня/14 лютого 1990

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 лютого/25 квітня 1990

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1989–1990
Італія
Італія
1989 в італійському спорті
1990 в італійському спорті